Chicoyas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Scolymus hispanicus; 0
 el nombre común de la planta Sonchus arvensis.